En , Tuczępy est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Tuczępy.

 dans la voïvodie de Lublin :
 du village de Tuczępy.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Tuczępy.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 de la gmina de Tuczępy ;
 du village de Tuczępy, chef-lieu de cette gmina.